

Carriera
Venne selezionato dai Fort Wayne Pistons al primo giro del Draft BAA 1949 (3ª scelta assoluta).

Palmarès
 NCAA AP All-America Second Team (1949)

Note

Collegamenti esterni
 
 Scheda su thedraftreview.com